Ложково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Ложково — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Ложково — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.